Maria Christina van Egmont (Brussel, 1555 - aldaar, 1622) was de vijfde dochter van Lamoraal van Egmont en Sabina van Beieren. Ze is gedoopt op 19 januari 1555. Waarschijnlijk werd ze vernoemd naar haar peettantes Anna van Aarschot en Christina van Lotharingen.

Huwelijken 
 Maria Christina trouwt met Edward van Bournonville (1533 - 1585), graaf van Hennin-Liétard op 22 oktober 1579. Uit dit huwelijk wordt geboren Alexander, eerste hertog van Bournonville (1585-1656).
 Na de dood van Edward hertrouwt Maria Chistina met Willem van Lalaing (1563 - 1590, zoon van Antoon II van Lalaing en Eleonora de Montmorency), graaf van Hoogstraten op 14 mei 1587. Uit dit huwelijk wordt geboren Antoon III de Lalaing (ca. 1588 - 1613).
 Maria Chistina sluit een derde huwelijk, dit keer met Karel van Mansfeld (Mechelen, 1543 - Komárom, 12 augustus 1594), graaf van Mansfeld, op 12 december 1591. Dit huwelijk blijft kinderloos.

Maria Christina overleed in 1622 te Brussel.

Huis Egmont
Egmont, M